

Rosa stagione 2020-2021

Note 

2020-2021